Арбайта,  — село в Шебалинском районе Республики Алтай России. Входит в состав Дъектиекского сельского поселения.

География 
Расположен в горно-степной зоне северо-западной части Республики Алтай и находится у одноимённой реки Арбайта.

Абсолютная высота 1151 метров выше уровня моря
.

Уличная сеть
состоит из восьми географических объектов:
 Переулок: Горный пер.
 Улицы: ул. Горная, ул. Молодежная, ул. Нагорный, ул. Оленеводов, ул. Оленеводческая, ул. Советская, ул. Центральная.

Население

Инфраструктура 
Животноводство (оленеводство).

Транспорт 
Конечный пункт региональной автодороги «Ябоган — Барагаш — Арбайта».

Примечания 

Населённые пункты Шебалинского района